Als Schwarzbeere oder Schwarze Beere bezeichnet man verschiedene dunkle Beerenarten:

Morus nigra, siehe Schwarze Maulbeere
Rubus fruticosus, auch Schwarze Himbeere oder Schwarzhimbeere, siehe Brombeeren
Ribes nigrum, siehe Schwarze Johannisbeere
Sambucus nigra, siehe Schwarzer Holunder
Vaccinium myrtillus, auch Blaubeere, siehe Heidelbeere